Verwaltungsgerichtshof steht für:

 ein Gericht zur Rechtsprechung in Sachen der öffentlichen Verwaltung, siehe Verwaltungsgerichtsbarkeit
namentlich:
 Verwaltungsgerichtshof (Österreich), ein Höchstgericht zur Kontrolle der Verwaltung
 Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
 Bayerischer Verwaltungsgerichtshof
 Hessischer Verwaltungsgerichtshof
 Verwaltungsgerichtshof (Liechtenstein)
ehemals:
 Badischer Verwaltungsgerichtshof Karlsruhe (1864–1945)
 Badischer Verwaltungsgerichtshof Freiburg i. Br. (1947–1958), siehe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg #Geschichte
 Verwaltungsgerichtshof Bremen (1947–1960), siehe Oberverwaltungsgericht der Freien Hansestadt Bremen #Geschichte
 Verwaltungsgerichtshof der Evangelischen Kirche der Union/Union Evangelischer Kirchen (1952–2003 bzw. 2003–2010)
 Verwaltungsgerichtshof Württemberg-Hohenzollern in Bebenhausen (1946–1958)
 Württembergischer Verwaltungsgerichtshof Stuttgart (1876–1945), siehe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg #Geschichte
 Württemberg-Badischer Verwaltungsgerichtshof Stuttgart (1946–1958), siehe Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg #Geschichte

Siehe auch:
 Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht